В одиночному розряді тенісного турніру Queensland Open 1991, який проходив у рамках Туру WTA 1991, Гелена Сукова здобула титул, у фіналі перемігши Кідзімуту Акіко з рахунком 6-4, 6-3.

Сіяні гравчині 

  Яна Новотна (3-тє коло)
  Гелена Сукова (переможниця)
  Барбара Паулюс (2-ге коло)
  Юдіт Візнер (чвертьфінал)
  Сабін Аппельманс (чвертьфінал)
  Клаудія Порвік (3-тє коло)
  Гретхен Магерс (3-тє коло)
  Катаріна Ліндквіст (2-ге коло)

  Рейчел Макквіллан (чвертьфінал)
  Жюлі Алар-Декюжі (3-тє коло)
  Патті Фендік (1-ше коло)
  Бренда Шульц (1-ше коло)
  Забіне Гак (1-ше коло)
  Ніколь Брандтке (2-ге коло)
  Вероніка Мартінек (2-ге коло)
  Наталія Медведєва (3-тє коло)

Основна сітка

Фінальна частина

Верхня половина

Секція 1

Секція 2

Нижня половина

Секція 3

Секція 4

Посилання 
 
 

Brisbane International